Orgelet peut désigner :
 Orgelet, une commune française du Jura ;
 l’orgelet, une affection des paupières.